Паре́ха () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Пареха, Карлос Сильва (1909—1968) — эквадорский композитор и музыкант-гитарист. 
 Пареха, Николас (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Пареха, Оскар (род. 1968) — колумбийский футболист и футбольный тренер.
 Пареха, Хуан де (1606 или 1610—1670) — испанский художник эпохи барокко.
 Пареха и Артета, Мануэль Игнасио (1808–1861) – эквадорский государственный деятель.

Топоним 
 Пареха — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара.
 Пареха — село в Грузии, входит в состав Адигенского муниципалитета края Самцхе-Джавахети.